Ciceu (= Csicsó):
 județul Harghita
 Comuna Ciceu, Harghita (în maghiară: Csikcsicsó, Csik-Csicsó; în trad. "Ciceu Ciuc"), o comună în județul Harghita, Transilvania, România
 Ciceu, Harghita (în maghiară: Csíkcsicsó), un sat în județul Harghita și un important nod de cale ferată

 județul Bistrița-Năsăud
 Ciceu-Poieni (Csicsómező), o localitate în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Cristeștii Ciceului, mai demult: Ciceu-Cristur (în maghiară: Csicsókeresztúr, în trad. "Cristuru Ciceului"), un sat în partea de vest a județului Bistrița-Năsăud
 Cetatea Ciceu (< din maghiarul "csucs" - vârf), o fortăreață medievală din actualul județ Bistrița-Năsăud

 Comuna Ciceu-Mihăiești (în maghiară: Csicsómihályfalva), o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Ciceu-Mihăiești, un sat în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Ciceu-Corabia, un sat în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România

 Comuna Ciceu-Giurgești (în maghiară: Csicsógyörgyfalva, în germană: Gergersdorf), o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania
 Ciceu-Giurgești, un sat în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România

 Nume de familie
 Eugen Ciceu (1940, Vad (Vád, Kolostorvád, Révkolostor), județul Cluj  1997, Zürich), un pianist român de jazz
 Roger Marcel Cicero Ciceu ("Roger Cicero") (* 1970, Berlin) (de)
 Adrian Ciceu ("Adrian Cicero")

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești